Teodoro Fernandes Sampaio
 Teodoro Sampaio (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Teodoro Sampaio (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo